Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843—1909) — российский издатель, редактор и корреспондент.
 Пуцыкович, Феофил Феофилович (1846—1899) — российский автор школьных учебников.

Примечания